Lichtenheim bezeichnet

 Lichtenheim (Weichering), einen Ortsteil von Weichering im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Bayern
 ein Adelsgeschlecht, welches 1647–1675 Eigentümer von Schloss Hintenfeld in Graz in der Steiermark in Österreich war